Влади́мир Ко́лесов:
 Колесов, Владимир Алексеевич (1869—1928) — русский художник.
 Колесов, Владимир Викторович (1934—2019) — советский и российский историк русского языка, культуры и филологии, лингвист-русист, педагог.
 Колесов, Владимир Фёдорович (род. 1932) — советский и российский учёный-физик.